Аннинское — название географических объектов.

Населённые пункты

Россия 
 Аннинское — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Аннинское — прежнее название села Аннинск в Пермском районе Пермского края.
 Аннинское — деревня в Себежском районе Псковской области.
 Аннинское — деревня в Сандовском районе Тверской области.
 Аннинское — прежнее название деревни Глумилино, вошедшей в состав города Уфы

Украина 
 Аннинское — село в Кропивницком районе Кировоградской области.

Озёра 
 Аннинское — озеро в Ленинградской области 
 Аннинское — озеро в Псковской области.

Другое 
 Аннинское сельское поселение — сельское поселение в Ломоносовском районе Ленинградской области России.
 Аннинское шоссе — шоссе в Ленинградской области России.

См. также 
 Анненское